Sperchopsis — род жуков-водолюбов из подсемейства Hydrophilinae.

Описание 
Водолюбы мелкого и среднего размера, широко овальной формы, сильно выпуклые. Длина тела от 6,5 до 8 мм. Усики состоят из 9 антенномеров. Глаза крупные, слабо выступающие. Надкрылья с развитыми скутеллярными бороздками. Род встречается в восточной Неарктике.

Классификация 
Род Sperchopsis был выделен в 1862 году. Sperchopsis можно отличить от близких родов следующими признаками: передний край пронотума глубоко выемчатый, задний край пятого вентрита брюшка округленный. Раньше вместе с близкими родам Ametor и Hydrocassis выделялся в отдельную трибу Sperchopsini.

 Sperchopsis tessellata (Ziegler, 1844)

Примечания

Литература 
  ISSN:0366-3612
  ISSN 0374-1036

Ссылки 
 Biolib.cz: genus Sperchopsis 

Водолюбы
Монотипические роды жесткокрылых